Baron Waqa – politico nauruano
 Saula Waqa – calciatore figiano
 Taniela Waqa – calciatore figiano